Cocagne, anciennement fête, réjouissance, cause de réjouissance
 Pays de Cocagne, contrée imaginaire où tout est riant et en abondance
 Mât de cocagne, jeu en usage lors de fêtes populaires
 Cocagne, teinture bleue obtenue à partir de feuilles de pastel des teinturiers broyées

Toponymie 
 Cocagne, municipalité du Nouveau-Brunswick au Canada
 Rivière Cocagne et son affluent rivière Cocagne Nord-Ouest, cours d'eau du Nouveau-Brunswick
 Île de Cocagne, île du Nouveau-Brunswick
 Havre de Cocagne, plan d'eau du Nouveau-Brunswick

Organisations 
 Réseau Cocagne, association française de jardins d'insertion par l'activité économique.
 Jardins de Cocagne, coopérative suisse installée à Genève.

Cinéma 
 Cocagne, un film français réalisé par Maurice Cloche sorti en 1961 ;
 Le Pays de cocagne (La cuccagna), un film italien de Luciano Salce sorti en 1962 ;
 Pays de cocagne, un film français de Pierre Étaix sorti en 1970.